Theta Crucis (θ Cru) puede referirse a dos estrellas distintas en la constelación de la Cruz del Sur:

 Theta1 Crucis (HD 104671), estrella de magnitud 4,30 a 230 años luz.
 Theta2 Crucis (HD 104841), estrella de magnitud 4,72 a 854 años luz.